Натуральне число 1724
 1724 рік до нашої ери
 1724 рік нашої ери